Glycymeris — род двустворчатых моллюсков семейства Glycymerididae.

Этимология названия 
Название рода происходит от древнегреческого слова glykymaris (возможно из Glykys (сладкий) и Meris (часть)).

Описание 
Раковины, как правило, двояковыпуклые. Длина несколько превосходит ширину. Размер варьирует от среднего до крупного. Лигамент без поперечной бороздки.

Эти моллюски являются малоподвижными сестонофагами. Они очень часто встречаются в ископаемом состоянии, с мелового периода (валанжинский ярус) (между 140,2 ± 3,0 млн лет назад и 136,4 ± 2,0 млн лет назад) до недавнего времени. В настоящее время они широко распространены на морских мелководьях с илистыми грунтами.

Виды 
 Glycymeris albolineata (Lischke, 1872)
 Glycymeris amboinensis
 Glycymeris americana (DeFrance, 1829)
 Glycymeris arcodentiens
 Glycymeris bimaculata (Polish, 1795)
 Glycymeris castanea Lamarck
 Glycymeris connollyi Tomlin, 1925
 Glycymeris dampierensis
 Glycymeris decussata (Linnaeus, 1758)
 Glycymeris delessertii (Reeve, 1843)
 Glycymeris diomedea
 Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758)
 Glycymeris formosus
 Glycymeris gigantea (Reeve, 1843)
 Glycymeris gordoni (Nowell-Usticke, 1959)
 Glycymeris insubrica
 Glycymeris kauaia
 Glycymeris kona
 Glycymeris longior (Broderip & G. B. Sowerby I, 1833)
 Glycymeris modesta (Angas, 1879)
 Glycymeris molokaia
 Glycymeris muskatensis Melvill, 1897
 Glycymeris nummaria (Linnaeus, 1758)
 Glycymeris nux
 Glycymeris oculata (Reeve, 1843)
 Glycymeris pectinata (Gmelin, 1791)
 Glycymeris pectiniformis (Lamarck, 1819)
 Glycymeris pectunculus (Linnaeus, 1758)
 Glycymeris reevei (Mayer, 1868)
 Glycymeris radians (Lamarck, 1819)
 Glycymeris rotunda (Dunker, 1882)
 Glycymeris septentrionalis (Middendorff, 1849)
 Glycymeris sericata (Reeve, 1843)
 Glycymeris spectralis (Nicol, 1952)
 Glycymeris strigilata Sowerby, 1833
 Glycymeris tellinaeformis (Reeve, 1843)
 Glycymeris undata (Linnaeus, 1758)
 Glycymeris vestita (Dunker, 1877) 
 Glycymeris yessoensis (Sowerby,1886)

Фотографии некоторых видов

Ссылки 
 Biolib
 Animal Diversity
 Paleobiology database
 Sepkoski, Jack Sepkoski’s Online Genus Database

Arcoida
Роды моллюсков